Karongee ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Karongee, namibischer Fußballspieler
 Ninja Karongee (* 1986), namibischer Fußballspieler